Зміївка — рід рослин родини Тонконогових

Села:
 Зміївка — Луганська область, Сватівський район
 Зміївка — Херсонська область, Бериславський район